Арт Росс Трофи — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе гол+пас в регулярном чемпионате НХЛ.

Трофей в 1947 году подарил Лиге Артур Хауи Росс — бывший менеджер и тренер «Бостон Брюинз».

Если два хоккеиста закончат первенство с одинаковым числом очков, приз вручается:
 Игроку, забившему большее число голов;
 Игроку, проведшему меньшее число игр;
 Игроку, забившему свой первый гол раньше, нежели конкуренты.

Победитель получает 10 тысяч американских долларов, второй и третий бомбардиры, соответственно, 6 и 4 тысячи долларов.

Победители 

<p style="font-size: 90%;">В сезонах 1994/95 и 2012/13 из-за локаутов было проведено по 48 матчей.
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   С = Страна; А = Амплуа игрока; И = Игры; Г = Голы; П = Передачи; О = Очки; ОИ = Очки в среднем за игру; В = Возраст

Лучшие бомбардиры НХЛ до сезона 1947/48

См. также 
Список лучших снайперов чемпионатов НХЛ за всю историю
Список игроков НХЛ, набиравших 100 и более очков за сезон
Список игроков НХЛ, забивавших 50 и более голов за сезон

Ссылки 
 История Арт Росс Трофи  на Legends of Hockey
 Победители Арт Росс Трофи на Hockey-Reference
 Art Ross Trophy

Награды НХЛ